El adjetivo vítreo puede referirse a:

El humor vítreo del ojo; o
El lustre vítreo de un mineral, esto es, semejante a un vidrio.